Utica Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Utica Township du comté de LaSalle en Illinois.
  du comté de Clark en Indiana.
 Utica Township du comté de Chickasaw en Iowa.
  du comté de Winona dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships